Фредерик Арнолдюс (Фриц) Флинкевлёгел (; 3 ноября 1939 — 10 апреля 2020) — нидерландский футболист, правый защитник, выступавший за ДВС и «Амстердам». Он сыграл 11 матчей за сборную Нидерландов.

Биография 
Родился 3 ноября 1939 года в Амстердаме. Отец — Фредерик Йоханнес Герардюс Мартинюс Флинкевлёгел, мать — Анна Латхауэрс. Оба родителя были родом из Амстердама, они поженись в мае 1936 года. В их семье была ещё старшая дочь Ева София, родившаяся в 1937 году. 

Фриц вырос в центре Амстердама и с восьми лет играл в футбол за клуб ДВС. В возрасте 16 лет он дебютировал в первой команде. В 1961 году он сыграл первый матч за молодёжную сборную. В 1963 году стал победителем Первого дивизиона с ДВС, а год спустя — чемпионом Нидерландов. В сезоне 1964/65 он дошёл до четвертьфинала Кубка европейских чемпионов, где его команда уступила венгерскому «Дьёру» с общим счётом 2:1. Флинкевлёгела впервые вызвал в национальную сборную тренер Деннис Невилл. Домашняя игра против Англии завершилась со счётом 1:1.

Между 1964 и 1967 годами Флинкевлёгел регулярно играл за сборную и провёл 11 матчей на международной арене. Однако под руководством тренера Георга Кесслера он уступил своё место в основе Виму Сюрбиру. Тем не менее он оставался игроком основы в своём клубе. В 1972 году ДВС слился с «Блау-Вит» и «Де Волевейккерс», в результате была образована команда «Амстердам». Флинкевлёгел играл за эту команду ещё несколько лет. В сезоне 1974/75 он выступал в Кубке УЕФА с «Амстердамом». В 1977 году, частично из-за травм, он решил закончить активную футбольную карьеру. Он продолжал играть за команду ветеранов сборной в мини-футбол.

Помимо карьеры футболиста Флинкевлёгел содержал сигарный и винный магазин в Амстердаме.

Женился в возрасте двадцати четырёх лет — его супругой стала Ивонне Трекзел. Из брак был зарегистрирован 27 февраля 1964 года в Амстердаме.

Он умер 10 апреля 2020 года в возрасте 80 лет от последствий инфекции SARS-CoV-2.

Достижения 
 Первый дивизион: 1962/63
 Высший дивизион: 1963/64, 1964/65 (вице-чемпион)

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК ДВС
Игроки ФК «Амстердам»
Умершие от COVID-19 в Нидерландах